

Рязановка — село, Костанайський район, Костанайська область

Рязановка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Рязановка — селище, Зміїногорський район, Алтайський край
 Рязановка — село, Старошайговський район, Мордовія
 Рязановка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан